Bocholt (Alemanha)
Bocholt (Bélgica)

Desambiguações de topônimos